Municipio de Bradshaw puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Bradshaw-Haywood (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Clay.
 Municipio de Bradshaw (condado de Mitchell, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Mitchell.